Лоурен Лі Сміт (; нар. 19 червня 1980, Ванкувер) — канадська акторка.

Біографія і кар'єра 
її вітчим знімав документальні фільми, отже з ранніх років Лоурен знайома з суспільним життям в усіх його проявах. Пристрасть вітчима сильно вплинула на Лоурен: вона вирішила стати акторкою. Зі своєю родиною вона мандрувала світом, а в 14 років вони оселилися в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, й там Лоурен зайнялася модельним бізнесом.

У 19 років Лоурен вернулась до Ванкувера, де уклала контракт зі своїм новим агентом. Невдовзі після цього вона дістала свою першу роль у фільмі «Прибрати Картера», де знявся й Сільвестер Сталлоне, потім знялась у «2ge+her» (пародія MTV на бойсбенды) й у Джеймса Кемерона в «Темному ангелі» для FOX TV. 2000 року Лоурен знялась у трисерійному фільме «Крісті», де зіграла головну роль.

Фільмографія

Кіно

Телебачення

Виноски

Посилання 
 

Акторки Канади